Reingraben ist ein Gewässername:

 Reingraben (Altenau), linker Zufluss der Altenau (zur Alme) vor Atteln; Stadt Lichtenau, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Reingraben (Röthenbach), linker Zufluss des Röthenbachs (zur Pegnitz) beim gemeindefreien Brunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Raingraben
 Reingraben-Formation, lithostratigraphische Schicht des Carniums
 Rheingraben